Samux bezeichnet
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Samux (Rayon)
 den Hauptort des Bezirks, siehe Samux (Stadt)